Радзивилл, Юрий
 Радзивилл, Юрий (Геркулес) («Геркулес литовский»; 1480—1541) — великий гетман литовский, каштелян виленский, каштелян трокский, воевода киевский.
 Радзивилл, Юрий (кардинал) (1556—1600) — вельможа Великого княжества Литовского, государственный и церковный деятель Речи Посполитой, епископ виленский, епископ краковский.